Jan Siewert – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Ralph Siewert – cestista statunitense
 Wilhelm Siewert – ciclista su strada e pistard tedesco